Walle (Kortrijk), een voormalig gehucht en tegenwoordig een stadswijk in de Belgische stad Kortrijk
 Walle (Schwülper), een plaats in de Duitse gemeente Schwülper, deelstaat Nedersaksen
 Walle (Bremen), een stadsdeel van de Duitse stad Bremen